Terror Squad signifie Équipe de terreur et peut désigner :

Cinéma 

 , film de  sorti en 1987.

Musique

Groupe 

 , groupe de hip-hop américain composé, entre autres, de  et .

Label 

 , label discographique de hip-hop et de R&B.

Chanson 

 , chanson de .

Album 

 , album d' sorti en 1987.

Homonymie